, joueur italien de poker ;
 Graziadio Isaia Ascoli, linguiste italien ;
 Paulette Isaïa (1911-2010), résistante française ;
 Pelenike Isaia, femme politique tuvaluane.